Filips van Horne (1421-1488), heer van Heeze en Geldrop
 Filips van Horne (1500-1541), heer van Boxtel, Liempde, en Bassigny
 Filips van Horne (1570), heer van Heeze en Geldrop